Mondial Australian Women's Hardcourts 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования игрались на открытых хардовых кортах.

Турнир-2006 является 10-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Голд-Косте со 2 по 8 января 2006 года. Турнир являлся одним из первых соревнований WTA в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Патти Шнидер (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Луция Шафаржова в третий раз в карьере побеждает на одиночных соревнованиях ассоциации. Во второй раз титул завоёван на хардовом покрытии.
 Флавия Пеннетта в 3-й раз уступает в финале одиночного турнира ассоциации. Впервые это произошло на хардовом покрытии.
 Именно на этом турнире полноценно вернулась в тур после длительной паузы Мартина Хингис.

Парный разряд

Факты 
 Динара Сафина завоёвывает свой 3-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Меганн Шонесси завоёвывает свой 13-й в карьере титул на парных соревнованиях ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Mondial Australian Women's Hardcourts

 WTA Тур 2006

 WTA 3-я категория

 Портал: Теннис

Австралия
Теннис
Январь 2006 года
2006